James Bruce (ontdekkingsreiziger) (1730 - 1794), Schots ontdekkingsreiziger in het noorden en oosten van Afrika;
James Bruce (diplomaat) (1811 - 1863), 8e Earl of Elgin, Engels-Schots diplomaat, gouverneur-generaal van Canada (1847 - 1854), onderkoning van Brits-Indië (1862 - 1863).